Rio Acaraí (Bahia)
 Rio Acaraí (Santa Catarina)

Desambiguações de hidrografia